Peifer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Peifer ist ein Berufsname zu mittelhochdeutsch phīfer mit der Bedeutung >Pfeifer, Spielmann<.

Verbreitung 
Der Familienname Peifer kommt in Westmitteldeutschland gehäuft vor.

Bekannte Namensträger 
 Christina Peifer (* 1991), deutsche Schauspielerin
 David Peifer (1530–1602), kursächsischer Kanzler, deutscher Jurist und Publizist

 Nicolas Peifer (* 1990), französischer Rollstuhltennisspieler
 Yann Peifer (* 1974), deutscher DJ, siehe Yanou

Varianten 
 Peiffer
 Pfeifer
 Pfeiffer
 Pieper

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname
Berufsname